Mühlenau heißen folgende Flüsse:
 Mühlenau (Alte Eider), Nebenfluss der Alten Eider (Nord-Ostsee-Kanal, links) in Lindau
 Mühlenau (Bekau), Nebenbach der Bekau im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Mühlenau (Hopfenbach), Nebenfluss des Hopfenbach (Ammersbek) bei Ahrensburg
 Mühlenau (Hudau), Nebenfluss der Hudau
 Mühlenau (Kollau), Nebenbach der Kollau (Tarpenbek) in Hamburg
 Mühlenau (Ohlau), Nebenfluss der Ohlau in Nützen
 Mühlenau (Pinnau), Nebenfluss der Pinnau im westlichen Holstein
 Mühlenau (Wehrau), Nebenfluss der Wehrau (Fluss) im mittleren Schleswig-Holstein
 Hohenfelder Mühlenau, ein Abfluss des Selenter Sees in Schleswig-Holstein
 Husumer Mühlenau
 Lindauer Mühlenau, Nebenfluss der Alten Eider (Nord-Ostsee-Kanal, rechts) in Lindau
 Rothenmühlenau, Nebenfluss der Osterau im Kreis Segeberg
 Tangstedter Mühlenau, Nebenfluss der Alster in Tangstedt
 Unterlauf der Heilsau im östlichen Holstein
 Iselbek (auch Mühlenau), Nebenfluss des Nord-Ostsee-Kanals an der A23
 Jevenau (auch Bokeler Mühlenau), Nebenfluss des Nord-Ostsee-Kanals im Kreis Eckernförde
 Wehrau (auch Mühlenau), Nebenfluss des Nord-Ostsee-Kanals bei Rendsburg
 Abfluss des Postsees in Schleswig-Holstein, siehe Alte Schwentine